ПСФК Черноморец (Бургас) през сезон 2010/2011 година. Включва информация за всички мачове изиграни от отбора, за неговото ръководство и картотекирани играчи по време на кампанията.

Клубът

Ръководство

Треньорско ръководство

Есен 2010

Пролет 2011

Трансфери

Привлечени 
 11  Пламен Крумов от Миньор (Перник)
 16  Тодор Паланков от Пирин (Благоевград)
 21  Лис Муйтис от  Видад Казабланка
 29  Лазар Йовишич от  Насионал Мадейра
 30  Антонио Дос Сантос от  Грасхопър
 39  Муса Койта от  КРК Генк
 77  Георги Андонов от Берое (Стара Загора)

Напуснали 
 7  Нилтон Кардосо в  Акритас Хлоракас
 19  Роберто Карбони в  ФК АПОП
 20  Ектор Гонсалес в  Алки Ларнака
 24  Шенер Ремзи в Лудогорец (Разград)
 17  Кристиан Мускалу в  ФК Баку
 25  Пламен Крумов (край на кариерата)
 32  Далмо в  Брно

Привлечени 
 8  Алберто Куадри от  Лацио
 9  Костадин Велков от Черноморец (Поморие)
 7  Савио Нсереко от  Фиорентина
 15  Венелин Филипов от Черноморец (Поморие)
 17  Яни Пехливанов от Черноморец (Поморие)
 20  Мишел Кручиани от  Джела
 23  Йосеф Йосефсон от  Гриндавик
 28  Бранимир Костадинов от Черноморец (Поморие)
 83  Жайме Диаш Браганса от  Ал Сахел

Напуснали 
 5  Николай Кръстев в Черноморец (Поморие)
 7  Матиас Морис в  Аален
 8  Марсио Нуньо в  ФК Краснодар
 9  Адриан Фернандес (освободен)
 29  Лазар Йовишич в Черноморец (Поморие)
 30  Антонио Дос Сантос (освободен)
 77  Педриня (освободен)

Контроли

Лято 2010

Зима 2011

Програма

Официални мачове в А ПФГ

Официални мачове за купата на България

Крайно класиране

Статистика по футболисти

Топ 5 голмайстори

Външни препратки 
 Официален сайт на Черноморец Бургас
 Черноморец в footballdatabase.eu
 Черноморец в burgas24.bg

2010/11
Футболни отбори през сезон 2010/11